Le terme Savard constitue un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités 

  ;
 Augustin Savard (1814-1881), compositeur et pédagogue français, père de Marie-Emmanuel-Augustin Savard ;
 David Savard (né en 1990), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Denis Savard (né en 1961), joueur québécois de hockey sur glace ;
 Didier Savard (né en 1950 et mort le ), dessinateur français ;
 Ernest Savard (?-), homme d'affaires canadien, dirigeant des Canadiens de Montréal ;
 Félix-Antoine Savard (1896-1982), écrivain québécois ;
Francine Savard (née en 1954), artiste graphique canadienne ;
 Frédéric Savard (?-), comédien, guitariste et humoriste québécois ;
 Jean Savard (né en 1957), joueur québécois de hockey sur glace ;
 JoJo Savard (?-), de son vrai nom Jocelyne Savard, astrologue québécoise ;
 Katerine Savard (née en 1993), nageuse canadienne ;
 Laurent Savard, comédien français ;
  ;
 Marie Savard (1936-2012), poète, auteure-compositeure-interprète, dramaturge québécoise et fondatrice des Éditions de la Pleine Lune ;
 Marie-Emmanuel-Augustin Savard (1861-1942), compositeur français, fils d'Augustin Savart ;
 Serge Savard (né en 1946), joueur québécois de hockey sur glace.
 Pierre Raymond Savard (1927-2021), personnalité politique canadienne.

Toponymes 

Rivière des Savard, un affluent de la rivière Péribonka, coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Savard (rivière Mistassibi), un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans le territoire non organisé de Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière Savard (réservoir Manicouagan), un affluent du réservoir Manicouagan, coulant dans le territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, dans la MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), au Côte-Nord, au Québec, au Canada.

Autres 
Centrale des Cascades-Savard, Rivière-aux-Outardes (territoire non organisé), MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord, au Québec, au Canada.
Maison Savard, monument historique de la ville de Québec, au Québec, au Canada.
Mont Félix-Antoine-Savard, mont de Mont-Élie (Québec) (territoire non organisé), MRC de Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Pavillon Thérèse-Savard-Côté, ville de Sainte-Julie (Québec), MRC de Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), Montérégie, au Québec, au Canada.